Shorttrack (motorsport)
 Shorttrack (schaatsen)